Paus Stefanus II (III), paus (752–757), tot 1961 Stefanus III genoemd.
Paus Stefanus III (IV) (720–772), paus (768–772), tot 1961 Stefanus IV genoemd.